Schow ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schow (Georg Heinrich Leonhard Schow; Gerhard Heinrich Bernhard Schow; um 1809–1889), deutscher Jurist, Kommunalpolitiker, Bankmanager, Geheimer Regierungsrat und Gerichtsleiter
 Niels Rosing-Schow (* 1954), dänischer Komponist
 David J. Schow (* 1955), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Niels Iversen Schow (1754–1830), dänischer Papyrologe
 Wilhelm Schow (1896–1946), deutscher Beamter, 1938 bis 1945 Landeshauptmann der Provinz Schleswig-Holstein

Schow ist außerdem:
 eine andere Bezeichnung des ägyptischen Gottes Schu

Siehe auch:
 Schou
 Show (Begriffsklärung)
 Schu (Begriffsklärung)
 Schowe